År 2007 spelades den 15:e säsongen av den japanska proffsligan av J-League. Ligan bestod av 31 lag, varav 18 var i den högsta divisionen J1 och 13 i den lägre J2. Säsongen spelades mellan 3 mars och 1 december 2007. I J1 spelade varje lag 2 matcher mot varje motståndare, en hemma och en borta. I J2 spelade varje lag 4 matcher mot varje motståndare, två hemma och två borta. Det var ett ojämnt antal lag i J2, så varje omgång fick något av lagen stå över.
Inför säsongen 2007 hade inget nytt lag kommit till.

När säsongen var över stod Kashima Antlers som segrare efter 9 raka segrar de sista matcherna, deras femte gång att vinna de japanska mästerskapen. Inför sista omgången låg Urawa Red Diamonds bäst till och såg ut att bli mästare, men efter en 0-1-förlust mot bottenlaget Yokohama FC tog Kashima över första platsen och blev därmed mästare istället. Kashima vann även Emperor's Cup och blev det första japanska lag att sammanlagt ha tagit tio eller mer titlar (Kashima har nu elva titlar.)
I botten av J1 slutade Yokohama FC och Ventforet Kofu och blev därmed nerflyttade till J2. Yokohama FC:s resultat var det sämsta ett lag någonsin presterat i J1, trots att de i sista matchen lyckades vinna mot Urawa och därmed hindra att de blev mästare. På kvalplats slutade Sanfrecce Hiroshima, som fick kvala mot J2-trean Kyoto Sanga. I kvalet vann Kyoto första matchen på hemmaplan med 2-1 och returmatchen slutade 0-0, vilket betydde att Kyoto tog sig upp i J1 och Hiroshima trillade ner till J2. Från J2 blev Consadole Sapporo samt Tokyo Verdy 1969 direktuppflyttade till J1.
I ligacupen, Yamazaki Nabisco Cup, vann Gamba Osaka över Kawasaki Frontale med 1-0. Det var första gången Gamba Osaka tog den titeln.

Tabeller

J1

J2 

S: Antal spelade matcher, V: Vunna matcher, O: Oavgjorda Matcher, F: Förlorade Matcher, GM: Gjorda mål, IM: Insläppta mål, MS: Målskillnad, P: Poäng. Pilarna står för förändringar i tabellen jämfört med omgången innan.

Tabellplaceringen bestäms efter 1. Poäng 2. Målskillnad 3. Antal gjorda mål 4. Inbördes möten.

Färgförklaring

Resultattabell

J1 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

J2 
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten

Målskyttar

J1

J2

Anmärkninsvärda Händelser

Mål

J1 
 Säsongens första mål i J1 gjordes av Yokohama F. Marinos Koji Yamase efter fem minuter in på matchen mot Ventforet Kofu. Matchen slutade 1-0.
 Säsongens snabbaste mål gjordes av Daisuke Takahashi från Oita Trinita efter 40 sekunder in på matchen mot Vissel Kobe den 16 juli. Matchen slutade med vinst för Oita med 3-1.
 Den 19 maj gjorde Ueslei (Sanfrecce Hiroshima) ett äkta Hattrick mot JEF United Chiba. Det var det 160e hattricket någonsin i J1.
 Den 23 maj gjorde Sanfrecce Hiroshimas Ueslei J1s 12000e mål i en match mot Vissel Kobe.
 Den 11 augusti gjorde Hideo Oshima (Yokohama F. Marinos) ett Hattrick mot Yokohama FC. Det var det 161a hattricket någonsin i J1. Oshima gjorde även ett fjärde mål under matchen som slutade 8-1.
 Den 11 augusti gjorde Juninho (Kawasaki Frontale) ett äkta Hattrick mot JEF United Chiba. Det var det 162e hattricket någonsin i J1.
 Den 1 september gjorde Bare (Gamba Osaka) ett hattrick mot Nagoya Grampus Eight. Det var J1s hattrick nummer 163.
 Den 6 oktober gjorde Cho Jae-Jin (Shimizu S-Pulse) ett hattrick mot Nagoya Grampus Eight. Det var J1s hattrick nummer 164.
 Den 28 oktober gjorde Chong Tese (Kawasaki Frontale) ett hattrick i en match mot FC Tokyo som slutade 7-0 till Kawasaki, trots bortaplan. Det var J1s hattrick nummer 165.
 Den 18 november gjorde Frode Johnsen (Nagoya Grampus Eight) ett hattrick mot Oita Trinita. Det var J1s hattrick nummer 166.

J2 
 Säsongens första mål i J2 gjordes av Tokyo Verdy 1969s Yuzo Funakoshi efter redan 45 sekunder in på matchen mot Thespa Kusatsu, vilket även är det snabbaste målet. Matchen slutade 5-0.
 Den 14 april gjorde Hiroki Bandai (Vegalta Sendai) ett Hattrick mot Sagan Tosu. Det var J2s 58e Hattrick genom tiderna.
 Den 15 april gjorde Noriyuki Sakemoto (Cerezo Osaka) J2s mål nr 5500 i en match mot Montedio Yamagata.
 Den 6 maj gjorde Hulk (Tokyo Verdy 1969) ett Hattrick mot Kyoto Sanga. Det var J2s Hattrick nr 59.
 Den 13 maj gjorde André (Kyoto Sanga) ett Hattrick mot Avispa Fukuoka. Det var J2s Hattrick nr 60.
 Den 16 juni gjorde Paulinho (Kyoto Sanga) ett Hattrick mot Vegalta Sendai. Det var J2s Hattrick nr 61.
 Den 11 juli gjorde Hulk (Tokyo Verdy 1969) ett Hattrick mot Vegalta Sendai. Det var J2s Hattrick nr 62.
 Den 25 juli gjorde Alex (Avispa Fukuoka) ett Hattrick mot Thespa Kusatsu. Det var J2s Hattrick nr 63.
 Den 2 september gjorde Hulk (Tokyo Verdy 1969) ett Hattrick mot Thespa Kusatsu, sitt tredje hattrick för säsongen. Det var J2s Hattrick nr 64.
 Den 29 september gjorde André (Kyoto Sanga) det 6000e målet i J2 i en match mot Shonan Bellmare.
 Den 30 september gjorde Diego (Tokyo Verdy 1969) ett Hattrick mot Consadole Sapporo. Det var J2s Hattrick nr 65.

Tränare

J1 
 Den 7 augusti slutade Robert Verbeek som tränare för Omiya Ardija. Han blev ersatt av Satoru Sakuma, tidigare ansvarig för styrketräningen inom klubben.
 Den 28 augusti fick Takuya Takagi, tränare för Yokohama FC, sparken. Han blev ersatt av Julio Leal.

J2 
 Den 7 maj fick Cerezo Osakas tränare Satoshi Tsunami sparken och ersattes av den brasilianske tränaren Levir Culpi, senast tränare för Atletico Mineiro, som tränat Cerezo en gång tidigare 1997.
 Den 19 oktober fick Kyoto Sangas tränare Naohiko Minobe sparken och ersattes av Hisashi Kato, tidigare coach i samma lag.

Månadens Spelare 
Månadens MIP (Most Impressive Player) framröstad av hemsidan J'sGOAL. Priset går till den spelaren som betytt mest för sitt lag och imponerat mest på plan.

J1 

Utmärkelsen för juli månad utgick på grund av at det japanska landslaget deltog i de Asiatiska mästerskapet, och därmed spelades inga matcher i J1.
Årets spelare blev Yasuhito Endo från Gamba Osaka.

J2 

Årets spelare blev Hulk från Tokyo Verdy 1969.

Anmärkninsvärda Spelarövergångar

Inför säsongen

Under säsongen 

2007 i Japan
Fotbollssäsongen 2007
2007
WP:Projekt Japan